Taimyr ist
 eine Halbinsel in Nordrussland, siehe Taimyrhalbinsel 
 eine Insel nördlich der Taimyrhalbinsel, siehe Taimyr-Insel 
 eine Insel der Inselgruppe Sewernaja Semlja nordöstlich der Taimyrhalbinsel, siehe Kleine Taimyr-Insel 
 eine als Senke bezeichnete Niederung südlich der Taimyrhalbinsel, siehe Taimyr-Senke 
 ein großer See auf der Taimyrhalbinsel, siehe Taimyrsee 
 der alternative Name eines Flusses auf der Taimyrhalbinsel, der den Taimyrsee durchfließt, siehe Taimyra 
 ein Meeresgolf der Karasee nördlich der Taimyrhalbinsel, siehe Taimyrgolf
 eine ehemalige Verwaltungseinheit in Russland, siehe Autonomer Kreis Taimyr
 ein russischer Eisbrecher, siehe Taymyr (Schiff, 1989)